Кастаньеда — фамилия и топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Кастаньеда, Габриэль де — мексиканский писатель XVI века.
 Кастаньеда, Георгий (род. 1976) — перуанский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Кастаньеда, Джон (род. 1992) — колумбийский легкоатлет.
 Кастаньеда, Иван Дарио (род. 1957) — колумбийский футболист.
 Кастаньеда, Карлос Эдуардо (1896—1958) — профессор латиноамериканской истории.
 Кастаньеда, Карлос (род. 1963) — гватемальский футболист.
 Кастаньеда, Кристиан (род. 1968) — чилийский футболист.
 Кастаньеда, Луис (род. 1943) — кубинский фотограф, мастер пейзажной фотографии.
 Кастаньеда, Луис (род. 1945) — перуанский общественный деятель, мэр Лимы в 2003—2010 и с 2015.
 Кастаньеда, Сальвадор (род. 1946) — мексиканский писатель и революционер, один из основателей Движения революционного действия.
 Кастаньеда, Фернан Лопес де (1500—1559) — португальский историк.
 Кастаньеда, Франк (род. 1994) — колумбийский футболист.
 Кастаньеда, Хулио (род. 1985) — аргентинский биатлонист.

Топоним 
 Кастаньеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество).

См. также 
 Кастанеда